Le Championnat de squash du British Open masculin 1994 est l'édition 1994 du British Open qui se déroule au Lambs Squash Club & Centre de conférences de Wembley à Londres  du 4 au 11 avril 1994. Jansher Khan gagne son troisième British Open, en battant Brett Martin en finale.

Têtes de série

Tableaux et résultats

Références

Voir aussi 
 British Open
 British Open féminin 1994

masculin 1994
Compétition de squash à Londres
British Open masculin
Sport en Angleterre en 1994
Sport en avril 1994